Teo (Spanje), gemeente in Spanje
 Zhang (张), Chinese achternaam, soms geromaniseerd tot Teo of Teoh
 Tramway Est-Ouest de Liège et Extensions, zie Museum voor het Openbaar Vervoer van Wallonië
 TEO, een jamfabriek te Elst
 Teo (zanger), een Wit-Russische zanger